„Мерцедес-Бенц Спринтер“ (Mercedes-Benz Sprinter) е модел микробуси на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждан в три последователни поколения от 1995 година.

„Вито“ наследява предходния модел „Мерцедес-Бенц TN“ и е по-голям от компактния модел микробуси „Мерцедес-Бенц Вито“.

Бележки 

Спринтер
Микробуси